Wagin steht für:

 Wagin, Ort in Australia
 Wagin Shire, Verwaltungsgebiet in Australia

Wagin ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Wagin (1930–2021), deutscher Künstler
 Merkuri Wagin († 1712), russischer Entdecker und Polarforscher